Ната́н Щара́нский (; при рождении Анато́лий Бори́сович Щара́нский; ) — советский инженер-математик, переводчик и правозащитник, диссидент, активист еврейского движения в Советском Союзе, отказник 1970-х — 1980-х годов.

После репатриации в Израиль в 1986 году — государственный и общественный деятель, депутат кнессета, министр, писатель. Кавалер двух высших американских наград — Золотой медали Конгресса США (1986) и Президентской медали Свободы (2006), лауреат Премии Израиля (2016).

Биография 
Родился 20 января 1948 года в Сталино в семье журналиста, сотрудника газеты «Социалистический Донбасс» Бориса Моисеевича Щаранского (1904—1980) и экономиста Иды Петровны Мильгром (1908—2002). Брат — Леонид (род. 1946; живёт в США).

Учился в 17-й школе Донецка и Московском физико-техническом институте (город Долгопрудный). В студенческие годы был членом комитета комсомола факультета.

После окончания Физтеха устроился работать в ВНИИ нефти и газа — где работал инженером-математиком на должности младшего научного сотрудника. Жил в Сокольниках, в доме на Колодезном переулке. В свободное от работы время тренировал юных шахматистов в известном шахматном клубе в парке «Сокольники».

Деятельность в СССР 
В 1973 году Щаранский подал документы на выезд в Израиль, но ему было в этом отказано. Он был уволен из ВНИИ нефти и газа и стал зарабатывать на жизнь частными уроками. К 1975 году стал активным участником эмиграционного движения евреев-отказников.

В середине 1970-х Щаранский становится одним из инициаторов создания Московской группы по контролю за соблюдением Хельсинкских соглашений в области прав человека (так называемой Хельсинкской группы), помощником и переводчиком академика Андрея Сахарова. Щаранский активно участвовал в еврейском движении в СССР, демонстрациях и голодовках протеста; был автором ряда писем и обращений еврейских активистов к советским властям и международной общественности. Встречаясь с аккредитованными в Москве иностранными журналистами, Щаранский передавал им информацию о преследованиях, которым подвергались активисты-правозащитники, о необоснованных отказах в разрешении на выезд из СССР, о многочисленных случаях нарушений прав человека в СССР.

Обвинение в измене Родине 
15 марта 1977 года Щаранский был арестован по обвинению в измене Родине и антисоветской агитации и направлен в Лефортовскую тюрьму. Одновременно с арестом в газете «Известия» было опубликовано открытое письмо Александра Липавского, одного из приближенных к Щаранскому людей, являвшегося агентом КГБ.

Согласно материалам «Хроники текущих событий» Щаранский на суде обвинялся по статье 64 УК РСФСР («Измена Родине») в шпионаже и «оказании иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР» и по статье 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»).

Обвинение утверждало, что шпионаж заключался в сборе и передаче Щаранским на Запад списков лиц, которым было отказано в выезде из СССР с обоснованием «сохранение государственной тайны»; что эти списки содержали материалы о 1300 лицах, располагавших военными и иными секретами, и информацию о дислокации, ведомственной принадлежности и режиме секретности двухсот предприятий в разных городах Советского Союза, о руководящих работниках этих предприятий; что Щаранский передал эти списки «работавшему в Москве под видом журналиста агенту американской военной разведки» Роберту Тоту, который использовал их против интересов СССР, опубликовав статью «Советский Союз косвенно раскрывает центры секретных работ»; и что Щаранский делал всё это по заданию иностранных разведывательных служб, которое он получил в переданном по дипломатической почте письме Виталия Рубина и некоей анкете с перечнем вопросов разведывательного характера.
Помимо этого, утверждалось, что Щаранский помогал Тоту устанавливать конспиративные контакты с учёными и специалистами, причастными к хранению секретной информации, в результате чего Тот получил не подлежавшую публикации в открытой печати информацию о парапсихологии и космических и социологических исследованиях.

Обвинение утверждало, что «оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР», состояло в том, что Щаранский «передавал за рубеж материалы, намеренно искажающие действительную картину жизни в СССР» и «призывал правительства ряда стран, чтобы они — под предлогом заботы о правах человека — оказывали непрерывное давление на Советский Союз, побуждая его изменить внутреннюю и внешнюю политику».

Обвинение утверждало, что «антисоветская агитация и пропаганда» заключалась в изготовлении и передаче за рубеж материалов, «умышленно порочащих советский общественный и государственный строй», в этом ключе рассматривалась деятельность Щаранского в Московской «Хельсинкской группе» и коллективные письма еврейских активистов.

На суде в июле 1978 года Щаранский отказался от адвоката и защищал себя самостоятельно. Он оспаривал все обвинения. 14 июля коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР осудила его к лишению свободы сроком 13 лет с отбытием первых трёх лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима.

Арест, следствие и суд Щаранский описывает в первой части книги .

Наказание Щаранский отбывал во Владимирской и Чистопольской тюрьмах, а затем в колонии строгого режима в Пермской области. Находясь в заключении, он не раз попадал в карцер за протесты против незаконных действий тюремного начальства (примерно половину девятилетнего срока заключения Щаранский провёл в одиночной камере и более 400 дней — в штрафном изоляторе на пониженном рационе питания при низкой температуре без необходимой одежды). Щаранский неоднократно объявлял голодовки протеста, подвергался принудительному кормлению.

Деятельность в Израиле 

11 февраля 1986 года, после многочисленных демонстраций по всему миру и ходатайств крупнейших политиков Европы и США, в результате специального соглашения между СССР и США, Щаранского, вместе с двумя гражданами ФРГ и гражданином Чехословакии обменяли на мосту Глинике, на границе Западного Берлина и ГДР, на арестованных в США чехословацких агентов Карела Кёхера и Хану Кёхер, а также советского разведчика Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарека и разведчика ГДР Детлефа Шарфенорта, арестованных в ФРГ. Обмен состоялся при посредничестве восточногерманского адвоката Вольфганга Фогеля. В Израиле Щаранский был с почётом встречен премьер-министром Шимоном Пересом и его заместителем Ицхаком Шамиром.

В 1986 году Щаранский создал объединяющий русскоязычных репатриантов Сионистский форум и возглавлял его до 1996 года. В 1995 году Щаранский основал партию «Исраэль ба-Алия» (ИБА), объединившую выходцев из бывшего СССР.

С 1996 года по 2003 год — депутат израильского кнессета и лидер партии ИБА. Занимал должности министра промышленности и торговли (1996—1999), министра внутренних дел (1999—2000), министра строительства (2001—2003), заместителя премьер-министра (2001—2003), министра по делам Иерусалима (2003—2005).

В связи со снизившимся рейтингом партии ИБА (представительство уменьшилось с 6 до 2 мандатов) и её финансовым банкротством, в 2003 году партия Щаранского слилась с блоком Ликуд, а сам Щаранский покинул кнессет, уступив место Марине Солодкиной. Не являясь членом парламента, Щаранский занял пост министра по делам Иерусалима. Из-за несогласия с планом одностороннего размежевания Ариэля Шарона в 2005 году Щаранский ушёл в отставку и стал членом парламентского лобби в защиту Эрец-Исраэль и внутрипартийной оппозиции.

Широкую известность получил судебный процесс Щаранского против литератора Юлия Нудельмана, автора книги «Щаранский без маски».

Щаранский — один из героев документальных фильмов «Они выбирали свободу» (RTVi, 2005) и «Refusenik» (США, 2007).

В марте 2006 года Щаранский был избран в кнессет от партии Ликуд, но уже в ноябре покинул кнессет. Был председателем Адельсоновского института стратегических исследований при «Центре Шалем», где вёл исследовательскую работу.

Щаранский издал две книги по политике: «В защиту демократии», получившую высокую оценку президента США Дж. У. Буша, и «ID: Identity и её решающая роль в защите демократии». Мемуары Щаранского  переведены на несколько языков.

В 2009 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху выбрал Щаранского как следующего председателя Еврейского агентства.

Награды 
 Золотая медаль Конгресса США (1986)
 Президентская медаль Свободы (2006, США)
 Медаль свободы имени Рональда Рейгана (2008)
 Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Человек года» (2009).
 Лауреат премии Вашингтонского института Ближневосточной политики (2011)
 Премия Freedom Award (США)
 Лауреат Премии Израиля
 Орден «За заслуги» III степени (23 августа 2022, Украина) — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Семья 
 Ещё в Москве в 1976 году Щаранский заключил еврейскую религиозную церемонию брака с Натальей (позднее Авиталью) Штиглиц (род. 1950). Поскольку в СССР в качестве законного рассматривался лишь гражданский брак, Натан и Авиталь не признавались в качестве супругов. Авиталь репатриировалась в Израиль, ожидая, что Натан вскоре присоединится к ней. Вместо этого он был осуждён. Авиталь вела упорную борьбу за освобождение мужа. У них две замужние дочери, Рахель и Ханна, и семь внуков.

Брат Авитали Щаранской, полковник Михаэль Штиглиц, скончавшийся в 1996 году, был военным атташе Израиля в Москве.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Сионизм в СССР
Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института
Награждённые Золотой медалью Конгресса
Лауреаты Государственной премии Израиля
Правозащитники СССР
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в СССР
Участники Московской Хельсинкской группы
Депутаты кнессета по алфавиту
Заключённые Владимирского централа
Депутаты кнессета от партии Исраэль ба-Алия
Депутаты кнессета от партии «Ликуд»
Лидеры политических партий Израиля
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Принудительно лишённые советского гражданства
Отказники
Почётные доктора Брандейского университета